Agglomération d'Angoulême peut désigner :
 Unité urbaine d'Angoulême, l'agglomération proprement dite ;
 Communauté d'agglomération du Grand Angoulême, le nom de la communauté d'agglomération avant 2017, correspondant à peu près à l'agglomération ;
 Grand Angoulême, la communauté d'agglomération depuis 2017, englobant l'agglomération et de nombreuses communes rurales de l'aire urbaine d'Angoulême.